Жуёвич — сербская фамилия: 

 Жуёвич, Живоин (1838—1870) — сербский публицист.
 Жуёвич, Йован (1856—1936) — сербский политический и государственный деятель.